Финалът на Европейското първенство по футбол 1964 е футболен мач, игран на 21 юни, 1964, за да определи победителят в Евро 1964. Участниците са отборите на , победител в предишното състезание, и . Мачът се играе на Сантяго Бернабеу в Мадрид. Испания печели мача с 2 – 1, с головете на Хесус Мария Переда и Марселиньо. За СССР отбелязва Галимзян Хусаинов.

Детайли

Източници 

1964
Спорт в Мадрид